Суперкубок Турции по футболу 2018 года () — 45-й розыгрыш Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2017/18 «Галатасарай» и обладатель Кубка Турции 2017/18 «Акхисар Беледиеспор». Встреча состоялась 5 августа 2018 года в Конье, на стадионе Торку Арена.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2018 на сайте Турецкой футбольной федерации

2018
Матчи ФК «Акхисар Беледиеспор»
Матчи ФК «Галатасарай»
Спорт в Турции в 2018 году
Август 2018 года
События 5 августа
Спортивные соревнования в Конье
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018